Симонов, Сергей:
 
 Симонов, Сергей Гаврилович (1894—1986) — советский конструктор стрелкового оружия.
 Симонов, Сергей Сергеевич (1992—2016) — российский хоккеист.